Шандру́к — українське прізвище.

Відомі носії
 Шандрук Анатолій Феофанович (1930—2003) — український педагог, художник-аматор.
 Шандрук Олег Миколайович (* 1983) — український футболіст.
 Шандрук Павло Феофанович (1889—1979) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, дійсний член НТШ.
 Шандрук Роман Валерійович (* 1998) — український футболіст.
 Шандрук-Шандрушкевич Олександр Феофанович (1895—1968) — підполковник Армії УНР.

Українські прізвища
Прізвища на -ук